Паул Копу (; ) — румынский легкоатлет, специалист по бегу на средние и длинные дистанции, стипльчезу. Выступал за сборную Румынии по лёгкой атлетике в 1975—1983 годах, чемпион Универсиады в Мехико, чемпион Балкан, участник летних Олимпийских игр в Москве.

Биография 
Паул Копу родился 7 августа 1953 года в коммуне Мера, жудец Вранча.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1975 года, когда вошёл в состав румынской сборной и выступил на чемпионате Европы в помещении в Катовице, где в зачёте бега на 3000 метров стал шестым.

В 1976 году стартовал на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в помещении в Мюнхене, но в финал не вышел.

Будучи студентом, в 1977 году представлял Румынию на Универсиаде в Софии — в беге на 3000 метров с препятствиями выиграл серебряную медаль, уступив только представителю Западной Германии Михаэлю Карсту.

В 1978 году на чемпионате Европы в Праге установил личный рекорд в стипльчезе — 8:20.41. Также стартовал здесь в дисциплине 10 000 метров, но сошёл с дистанции, не показав никакого результата.

В 1979 году в беге на 3000 метров с препятствиями стал серебряным призёром на VII летней Спартакиаде народов СССР в Москве, одержал победу на Универсиаде в Мехико.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, где в программе стипльчеза сумел дойти до стадии полуфиналов.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 1983 года.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Румынии
Бегуны на длинные дистанции Румынии
Стипльчезисты Румынии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике